L67 ou L.67 est un sigle qui peut faire référence à :
 Adrias (L67), un destroyer d’escorte de la marine de guerre hellénique ;
 Albatros L.67, un avion de sport allemand de l'entre-deux-guerres ;
 Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres